Beaver County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Beaver County Courthouse (Oklahoma), NRHP-Nr. 84002964
 Beaver County Courthouse (Pennsylvania)
 Beaver County Courthouse (Utah), NRHP-Nr. 70000622